Njadajacha (russisch , auch Njada-Jacha, ) ist der Name folgender Flüsse in Westsibirien (Russland):
 Njadajacha (Baidaratajacha), Nebenfluss der Baidaratajacha
 Njadajacha (Chabeijacha), Nebenfluss der Chabeijacha
 Njadajacha (Cheimpajuta), Nebenfluss der Cheimpajuta
 Njadajacha (Gydanbusen), Zufluss des Gydanbusens der Karasee
 Njadajacha (Messojacha), Nebenfluss der Messojacha
 Njadajacha (Ngynjansjojacha), Nebenfluss der Ngynjansjojacha
 Njadajacha (Ob), Nebenfluss des Ob